Trestina kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Trestina (ort i Italien), Umbrien, Provincia di Perugia,

Tjeckien 

 Třeština, ort, Olomouc, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar